

Musique 

Le terme bordon (« basse ») est employé pour désigner deux versions basses d'instruments de musique à vent andins :
le siku, une flûte de pan
le mohoceño, une flûte traversière

Objet 
Le terme français ancien éponyme désigne la crosse des pèlerins, appelée maintenant bourdon.

Patronyme 
Le patronyme italien Bordon provient du nom italien de l'instrument de musique éponyme (bordone). 

Ivano Bordon (1951-), ancien footballeur italien.
Marcelo José Bordon (1976-), footballeur brésilien.
Stefano Bordon (1968-), ancien joueur de rugby à XV italien, maintenant entraîneur.

Toponyme 
 Bordon, ville du Hampshire, en Angleterre.
 Bordón, commune d’Espagne, dans la province de Teruel.